Партия «Справедливость» () — украинская левоцентристская политическая партия. Предшественница — партия «Справедливость», созданная в 2000 году Иваном Чижом и другими депутатами, вышедшими из Социалистической партии Украины в связи с разногласиями с Александром Морозом. Лидер партии — экс-министр образования и науки Украины Станислав Николаенко.

13 декабря 2011 года было объявлено об объединении на базе «Справедливости» 4 других партий («Народная власть», Украинская крестьянская демократическая партия, «Всеукраинский патриотический союз», «Возрождение села») в партию «Объединённые левые и селяне» (). Это стало результатом провала переговоров об объединении 11 партий с участием СПУ.

В апреле 2014 года партии было возвращено название «Справедливость».

История

2000—2008 
Учредительный съезд партии Всеукраинского объединения левых «Справедливость» состоялся 8 апреля 2000 года, а Министерство юстиции 18 мая зарегистрировало партию.

На президентских выборах на Украине в 2004 году поддержала кандидатуру Виктора Януковича, занявшего второе место.

Участвовала в парламентских выборах 2006 года в составе Народного блока Литвина (10 % избирательного списка).

На внеочередных парламентских выборах на Украине в 2007 году поддерживала Коммунистическую партию Украины.

В январе 2008 года Партия Всеукраинского объединения левых «Справедливость» изменила название на «Партия „Справедливость“».

В середине 2008 года самораспустилась на основании Соглашения об объединении с Социалистической партией Украины (вхождение в СПУ оформлялось на индивидуальной основе). Но в 2009 проинформировала Минюст о прекращении процедуры ликвидации.

2009—2012 
4 апреля 2009 года лидер партии Иван Чиж заявил о решении про возобновлении деятельности партии.

15 апреля 2009 года политическую партию «Справедливость» возглавил Станислав Николаенко, его заместителем стал Александр Баранивский — оба бывшие министры от СПУ. Иван Чиж был избран почётным председателем партии.

10 октября 2009 года решением VI съезда вошла в Блок левых и левоцентристских сил и поддержала лидера коммунистов Петра Симоненко на пост Президента Украины.

31 октября 2010 года принимала участие в выборах в местные советы, председателей городов, поселков, сел и депутатов Верховного Совета АРК.

4 августа 2012 года прошёл съезд партии «Объединённые левые и селяне». Партия приняла решение выдвинуть кандидатов исключительно в одномандатных округах для участия в парламентских выборах 2012 года.

2013—2014 
Партия активно участвовала в событиях Евромайдана, в том числе в противостоянии в феврале. В апреле 2014 принято решение вернуться к названию «Справедливость». Первыми решениями обновлённой партии были поддержка Петра Порошенко на выборах президента Украины и осуждение действий России по присоединению Крыма и поддержке пророссийских протестов на Юго-Востоке Украины.

Основные лозунги 
 От буржуазно-либеральной — к социально ориентированной экономике!
 Качественное и доступное медицинское обслуживание — каждому!
 Работающий человек не может быть бедным!
 Украине — взвешенную и конструктивную внешнюю политику!
 Достойное жильё — каждой семье!
 Коммунальной реформе — народный контроль!
 Крепкая семья — крепкая Украина!
 Забота о молодёжи сегодня — будущее благополучие завтра!
 Бюджет семьи начинается с ребёнка, бюджет страны — с образования и науки!
 Пенсия по одному закону для всех! Ветеранам, детям войны — достойную старость, признание и уважение! Инвалиды — полноценные граждане Украины!
 Главное богатство страны — народ, каждый человек!
 Власть — под контроль народа!
 Офицеры — основа и гордость армии!

Руководство партии 
Председатель Совета партии: Николаенко, Станислав Николаевич

Заместитель Председателя Совета партии: Винский, Иосиф Викентьевич

Почётный Председатель: Чиж, Иван Сергеевич

Общественные организации 
Партию поддерживают несколько общественных организаций, среди которых Защита детей войны, ВМОО Демократический союз студентов «Студенческая платформа», ВОО «Общественный Совет педагогов и учёных Украины», ВОО «Украинское социалистическое движение» и другие.

Примечания

Ссылки 
 Веб-страница партии
 Веб-страница партии в Facebook

Политические партии Украины
Левоцентристские партии
Социал-демократические партии
Объединённые левые и селяне